peut désigner :

Jeu 
 , le jeu de plateau créé en 1984.

Jeu vidéo 
 , la série de jeux vidéo adaptée du jeu de plateau éponyme ;
Certains jeux de cette série portent également ce titre :
 , en 1994 sur CD-i ;
  ( en anglais) en 1998 sur PC () ;
  en 1999 sur PC () ;
  en 2004 sur PC ().